St. Just steht für:

Geografisches
 St Just in Penwith, Stadt in der Grafschaft Cornwall, England 
 St Just in Roseland, Gemeinde in Cornwall
 Bergbaurevier St Just, Cornwall
Kirchen
 St. Just (Kamenz), Deutschland
 St-Just-et-St-Pasteur de Narbonne, Frankreich

Siehe auch:
 Saint-Just 
 Justus
 Justinus